O torneio de simples feminino nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 em Pequim foi disputado entre 10 e 17 de agosto. O torneio realizou-se em quadras de piso duro do Centro de Tênis Olympic Green em melhor de três sets.

Calendário

Cabeças de chave 

<ol start="1">
  (desistiu por contusão)
  (quartas de final)
  (primeira rodada)
  (quartas de final)
  (campeã, medalha de ouro)
  (final, medalha de prata)
  (quartas de final)
  (segunda rodada)

<ol start="9">
  (semifinal, medalha de bronze)
  (segunda rodada)
  (primeira rodada)
  (terceira rodada)
  (segunda rodada)
  (primeira rodada)
  (terceira rodada)
  (terceira rodada)
|}

Cruzamentos 

 C = Convite da Comissão
 IP = Vaga pela ITF
 Alt = Alternativo

 ab = abandono
 w/o = desistência (W.O.)
|}

Finais

Chave 1

Chave 2 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Oitavas de final
| RD4=Quartas de final
| team-width=185
| RD1-seed01=4
| RD1-team01=| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05=| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=6<sup>2
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=15
| RD1-team08=| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-seed09=10
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=IP
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=IP
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16=| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=4
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=0
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=15
| RD2-team04=| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=10
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=5
| RD2-team08=| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=4
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=15
| RD3-team02=
| RD3-score02-1='''6
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=4
| RD3-seed03= 
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=63
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=5
| RD3-team04=

Chave 3

Chave 4 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Oitavas de final
| RD4=Quartas de final
| team-width=185
| RD1-seed01=6
| RD1-team01=| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=6¹
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=IP
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Alt
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=IP
| RD1-team05=| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=7
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=5
| RD1-seed07= 
| RD1-team07=

Ligações externas 
 Sorteio das chaves

Eventos do tênis nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008